Нётер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1915—1991) — американский математик, сын Ф. М. Нётера.
 Нётер, Макс (1844—1921) — немецкий математик, отец Э. Нётер и Ф. М. Нётера.
 Нётер, Фриц Максимилианович (1884—1941) — советско-немецкий математик, сын М. Нётера, брат Э. Нётер.
 Нётер, Эмми (1882—1935) — немецкий математик, известна работами в области абстрактной алгебры и теоретической физики.

См. также 
 Август Наттерер (1868—1933) — художник, известный под псевдонимом Нетер ().
 Нётер — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.